Buccinum striatissimum är en snäckart som beskrevs av G. B. Sowerby III 1899. Buccinum striatissimum ingår i släktet Buccinum och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
striatissimum